Osoby o tym nazwisku:
 Akın Öztürk – turecki pilot i dowódca wojskowy
 Kübra Öztürk – turecka szachistka
 Özhan Öztürk – turecki pisarz i folklorysta
 Remzi Öztürk – turecki zapaśnik, olimpijczyk
 Sebahattin Öztürk – turecki zapaśnik, olimpijczyk
 Sezer Öztürk – turecki piłkarz